Skogsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skogsjön, Småland, sjö i Gislaveds kommun och Tranemo kommun,  (24,4 ha)
Skogsjön, Västergötland, sjö i Tibro kommun, 
Lilla Skogsjön, sjö i Töreboda kommun,  (6,58 ha)
Stora Skogsjön, sjö i Töreboda kommun,  (15,7 ha)
Skogsjön, Hälsingland, sjö i Hudiksvalls kommun,  (89,7 ha)
Skogsjön, Jämtland, sjö i Krokoms kommun,  (33,3 ha)

Se även
Skogssjön
Skogasjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn